Бион — серия советских и российских космических аппаратов, разработанных ЦСКБ-Прогресс, предназначенных для проведения биологических исследований.

Конструкция 
Конструкция аппарата, получившая название 12КС, была создана на основе разведывательного спутника «Зенит-2М». Внутри аппарата находилась система жизнеобеспечения с ресурсом в 30 дней, поддерживающая существование крыс, черепах, насекомых, низших грибов и икры рыб. Начиная с «Биона-6» система была модифицирована, и в неё стал входить комплекс для содержания двух макак-резусов.

Прибор «Аквариум» использовался для размещения водных животных. Различные радиационные и биологические эксперименты проводились с помощью приборов «Цитос» и «Тритон». Исследование модульной электростатической защиты проходило с помощью аппаратов МЭГИ-8.

Запуски 
До 2013 года запуски осуществлялись с космодрома «Плесецк» ракетами «Союз-У».

Полёты проходили в рамках одноимённой программы, которая включала в себя также запуски других биологических спутников, а также модулей «Наука» на борту разведывательных спутников «Зенит 2М».

По планам 2012 года до 2020 года был запланирован запуск четырёх спутников новой серии «Бион-М», однако даже к 2022 году был запущен лишь один аппарат серии. Запуски обезьян больше производиться не будут по биоэтическим причинам, а также из-за большой дороговизны таких исследований.

Объявленные проекты
 Бион-М2, 2023 год — высота около 1000 км, длительностью около 30 суток. Планируется 75 мышей и мухи.
 Бион-М3, 2025 год — возможна установка оборудования искусственной гравитации.
 Новые аппараты Возврат-МКА, после 2025 года — высота орбиты около 200 тысяч километров.

Результаты 
Информация, полученная в результате полётов «Бионов», была использована для разработки рекомендаций космонавтам по снижению вредного влияния невесомости на организм и сокращению адаптационного периода.

В 2016 году шло обсуждение на тему создания на спутнике Бион-М № 3 искусственной гравитации, он должен выйти на орбиту в 2025 году.

Галерея

См. также 
 Животные в космосе
 Космос-110
 Программа «БИОН

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 «Бион»: остаться в живых. Телестудия Роскосмоса, 2012.
 Попов Д. Улитки на космической скорости Журнал «Российский космос»
 Подготовка к пуску ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с КА «Бион-М». Видео телестудии Роскосмоса, 2013.
 Миссия монгольских песчанок. Телестудия Роскосмоса, 2013.

Интеркосмос
Искусственные спутники Земли
Животные в космосе
Бактерии в космосе
Грибы в космосе
Советские искусственные спутники Земли
Российские искусственные спутники Земли
Космические аппараты, разработанные ЦСКБ-Прогресс
Списки космических аппаратов